Die Primera División 1979/80 war die 49. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 8. September 1979 und endete am 18. Mai 1980.

Real Madrid wurde zum 20. Mal spanischer Meister. Vorentscheidend war die einzige Saisonniederlage von Real Sociedad am vorletzten Spieltag. Damit übernahm Real Madrid mit einem Punkt Vorsprung die Tabellenführung.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 19-fache Meister Real Madrid ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde Sporting Gijón.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind AD Almería, CD Málaga und Betis Sevilla.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – Real Madrid – Europapokal der Landesmeister
 2. – Real Sociedad – UEFA-Pokal
 3. – Sporting Gijón – UEFA-Pokal
 4. – FC Barcelona – UEFA-Pokal
 Finalist der Copa del Rey – Real Madrid Castilla (Segunda División) – Europapokal der Pokalsieger
 Titelverteidiger des Europapokals der Pokalsieger – FC Valencia – Europapokal der Pokalsieger

Absteiger in die Segunda División
 16. – Rayo Vallecano
 17. – FC Burgos
 18. – CD Málaga

Aufsteiger in die Primera División
 Real Murcia
 Real Valladolid
 CA Osasuna

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

Die Meistermannschaft von Real Madrid

Weblinks 
 Spain - List of Champions rsssf.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1979/80
1979 80